Bälgen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bälgen, Dalsland, sjö i Vänersborgs kommun, 
Bälgen, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun,

Se även
Bälg (luftpump)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn